Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца являются частью Международного Движения Красного Креста и Красного полумесяца.

Ссылки 
 Список обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Списки организаций